Луво Маньонга (род. 8 января 1991 года) — южноафриканский прыгун в длину, чемпион мира 2017 года, серебряный призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Родился 8 января 1991 года в ЮАР.

Дебютировал на международных соревнованиях в 2009 году.

С 23 декабря 2020 года дисквалифицирован на 4 года за непредоставление информации о местонахождении.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в длину ЮАР
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил